Tenisový turnaj ATP PBZ Zagreb Indoors 2010 se konal ve dnech 1. - 7. února v chorvatském Záhřebu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 450 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2010